LYX – IATA kod portu lotniczego Lydd / Londyn Ashford / Lydd Ferryfield
 LyX